George Paget ist der Name folgender Personen:

* George Paget (General) (1818–1880), britischer General und Politiker
 George Paget, 7. Marquess of Anglesey (1922–2013), britischer Peer und Politiker
 George Edward Paget (1809–1892), britischer Mediziner und Hochschullehrer